Wendemuth ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wendemuth (1885–1964), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Reinhard Wendemuth (* 1948), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Windemuth